Sopotnica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Sopotnica, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Sopotnica, un village situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Sopotnica, un village situé dans la municipalité de Novo Goražde et dans la République serbe de Bosnie ;
en Macédoine
Sopotnica, une ville située dans la municipalité de Demir Hisar ;
en Serbie
Sopotnica, un village situé dans la municipalité de Gadžin Han, district de Nišava ;
Sopotnica, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
Soponicë/Sopotnica, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie).